Robbie hace referencia a:
Robbie Coltrane, actor británico.
Robbie Williams, músico británico.
Robbie (Cuento Corto), Robbie es un cuento corto de Ciencia ficción de Isaac Asimov
Robbie (pingu)